

Geografia
 Dmitrov – città russa
 Dmitrov – nome russo del villaggio ucraino di Dmytriv

Persone
 Aleksej Vjačeslavovič Dimitrov – Eroe della Federazione Russa
 Igor' Fëdorovič Dimitrov – nome russo di Ihor Fedorovyč Dmytriv, attivista Eroe dell'Ucraina